Holscher ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Konrad Achaz Holscher (1755–1840), deutscher lutherischer Theologe
 Georg Philipp Holscher (1792–1852), deutscher Arzt und Augenarzt in Hannover
 Knud Holscher (* 1930), dänischer Architekt und Industriedesigner
 Martin Holscher (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Walter Holscher (1900–1973), US-amerikanischer Szenenbildner deutscher Herkunft